Noetel oder Nötel ist der Familienname folgender Personen:
 C. Friedrich Heinrich Nötel (1830–1888), deutscher evangelischer Pfarrer und Dichter
 Heinrich Noetel (Heinrich Friedrich Noetel; 1861–1946), deutscher Sozialpolitiker und Kirchenrechtler
 Konrad Nötel (Friedrich Konrad Noetel; 1830–1902), deutscher Reichsgerichtsrat
 Konrad Friedrich Noetel (1903–1947), deutscher Arrangeur und Komponist
 Louis Nötel (1837–1889), deutscher Theaterschauspieler
 Philipp Nötel (1808–1884), deutscher Theaterschauspieler

Notel steht zudem für:
 Notel (Videoplayer), ein in Nordkorea verbreiteter Videoplayer